

Persone
Enrico Nascimbeni (1959) – cantautore e giornalista italiano
Giulio Nascimbeni (1923-2008) – giornalista e scrittore italiano
Giuseppe Nascimbeni (1851-1922) – presbitero italiano

Pagine correlate
Nascimbene